Nemes Anna (1946–) műfordító, tanár
 Nemes Anna Junior Prima díjas újságíró
 Nemes Anna (1989–) képzőművész, rendező